Sampaio ist der Familienname folgender Personen:

 César Sampaio (* 1968), brasilianischer Fußballspieler
 Daniel Sampaio (* 1946), portugiesischer Psychiater und Hochschullehrer
 Emiliano Sampaio (* 1984), brasilianischer Musiker, Komponist und Arrangeur
 Fausto Sampaio (1893–1956), portugiesischer Maler
 Gonçalo Sampaio (1865–1937), portugiesischer Botaniker

 Jorge Sampaio (1939–2021), portugiesischer Politiker, Staatspräsident 1996 bis 2006
 Lopo Vaz de Sampaio († 1538), portugiesischer Militär, Generalgouverneur von Portugiesisch-Indien (1526 bis 1529)
 Luís de Almeida Sampaio (* 1957), portugiesischer Diplomat

 Patricia Sampaio (* 1999), portugiesische Judoka 
 Paulo de Melo Sampaio (1926–1968), portugiesischer Architekt
 Rogério Sampaio (* 1967), brasilianischer Judoka
 Sara Sampaio (* 1991), portugiesisches Model
 Valentina Sampaio (* 1996), brasialianisches Model
 Wilton Sampaio (* 1981), brasilianischer Fußballschiedsrichter

Sampaio steht für:
 Sampaio (Vila Flor), Gemeinde in Portugal